O Estádio Joaquim Justo é um estádio de futebol localizado na cidade de Américo Brasiliense, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 5.000 pessoas. O Américo Esporte Clube manda seus jogos neste estádio..

Joaquim Justo foi um atleta de destaque nos anos 40, também foi diretor e presidente do Americano Futebol Clube (clube de renome na época), ou seja; nas décadas de 50 e 60.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Joaquim Justo
Américo Brasiliense
Fundações em São Paulo em 1982
Joaquim Justo